Élie Cartan - um matemático francês, que levou a cabo trabalhos fundamentais na teoria de grupos de Lie e seus usos geométricos.
Henri Cartan - um matemático francês.
Formalismo de Cartan - notações e definições para a noção de conexão de Cartan.
17917 Cartan - um asteróide da cintura principal, a 2,1477604 UA. 
Matriz de Cartan - um termo com três significados.
Algoritmo de Cartan-Karlhede - um procedimento para classificar e comparar completamente variedades de Riemann. 

Desambiguação